Якоби, Иоганн:
 Якоби, Иоганн (1740—1814) — немецкий поэт, педагог, профессор философии и красноречия университета Галле.
 Якоби, Иоганн (1805—1877) — немецкий врач и политик, демократ.
 См. также 
 Якобе, Иоганн (1733—1797) — австрийский гравёр.